Eva Olsson ist der Name folgender Personen:

* Eva Olsson (Holocaust-Überlebende) (* 1924), ungarische Holocaustüberlebende
 Eva Olsson (Skilangläuferin) (* 1951), schwedische Skilangläuferin
 Eva Olsson (Physikerin) (* 1960), schwedische Physikerin 
 Eva Kristina Olsson (* 1958), schwedische Dichterin und Performancekünstlerin